Eleonora Aragonská (1402 – 19. února 1445 Toledo) byla aragonská princezna a jako manželka portugalského krále Eduarda I. portugalská královna. V době nedospělosti svého syna Alfonsa byla regentkou země.

Život 
Aragonská princezna, dcera Ferdinanda I. a Eleonory z Alburquerque, se za prince Eduarda Portugalského vdala 22. září 1428, ve věku 26 let. Měli spolu devět dětí, z nichž pět se dožilo dospělosti. V roce 1433 se Eduard stal králem. Zemřel po deseti letech manželství, 13. září 1438, a ve své poslední vůli určil Eleonoru jako regentku.

Eleonora však v záležitostech politiky nebyla zkušená a pro svůj aragonský původ byla v zemi neoblíbená. Popularitu si naopak získával bratr zemřelého krále, vévoda z Coimbry Petr. Potvrzení jejího regentství způsobilo v Lisabonu povstání, které potlačil královnin bratr Jan, pozdější aragonský král. Eleonoru podporovala šlechta a vůle jejího manžela, vévodu z Coimbry část šlechty a portugalský lid.

Několik měsíců se hledalo kompromisní řešení. Eleonora mezitím přišla o nejstarší dceru Filipu a porodila nejmladší dceru Janu. Jako regent byl nakonec určen vévoda Petr. Eleonora se v prosinci 1440 uchýlila do kastilského exilu. Zemřela ve městě Toledo v únoru 1445 a byla pohřbena po manželově boku v klášteře Batalha.

Potomci 
 Jan (1429 – 1433)
 Filipa (1430 – 1439)
 Alfonso V. (1432 – 1481); portugalský král v letech 1438 – 1481);
 ⚭ 1447 Isabela z Coimbry (1432 – 1455)
 ⚭ 1475 Jana la Beltraneja (1462 – 1530)
 Marie (*/† 1432)
 Ferdinand (1433 – 1470); vévoda z Viseu a Beji
 ⚭ 1447 Beatrix Portugalská (1430 – 1506)
 Eleonora (1434 – 1467);
 ⚭ Fridrich III. Habsburský (1415 – 1493); rakouský vévoda, římský král, císař Svaté říše římské
 Eduard (*/† 1435)
 Kateřina (1436 – 1463); jeptiška
 Jana (1439 – 1475);
 ⚭ 1455 Jindřich IV. Kastilský (1425 – 1474); král kastilský a leónský

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Avizové
Aragonské infantky
Portugalské královny
Portugalští regenti
Regentky
Narození v roce 1402
Úmrtí v roce 1445
Úmrtí 19. února
Úmrtí v Toledu
Pohřbení v klášteře Batalha
Ženy